Ве́нцель () — немецкая форма славянского имени Венцеслав и Вячеслав.

Имя 
 Венцель I (1337—1383) — первый герцог Люксембурга.
 Венцель (ок. 1337 — 1388) — курфюрст Саксонии.
 Венцель (1361—1419) — римский король (1376—1400), он же — король Чехии Вацлав IV (1378—1419).
 Венцель Австрийский (1561—1578) — член Габсбургского дома и великий приор Ордена Святого Иоанна в Кастилии.
 Йозеф Венцель I (1696—1772) — князь Лихтенштейна.
 Йозеф Венцель (род. 24 мая 1995) — принц Лихтенштейна.
 Кауниц, Венцель Антон (1711—1794) — австрийский государственный деятель.
 Коллоредо, Венцель Йозеф (1738—1822) — австрийский фельдмаршал.
 Меттерних, Клемент Венцель Лотар (1773—1859) — австрийский государственный деятель.
 Галленберг, Венцель Роберт (1783—1839) — австрийский композитор.
 Трейтц, Венцель (также Вацлав Трейтц) (1819—1872) — чешский патолог.

Фамилия 
 
 Венцель, Андреас (род. 1958) — лихтенштейнский горнолыжник.
 Венцель, Вольдемар Карлович (более известен как Владимир Кириллович Венцов; 1924—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, лейтенант.
 Венцель, Карл (1876—1944) — немецкий промышленник, казнённый за причастность к Заговору 20 июля.
 Венцель, Иоганн (1902—1969) — советский разведчик, радист «Красной капеллы».
 Венцель, Карл-Бургард Карлович (1797—1874) — генерал-лейтенант, сенатор, иркутский губернатор.
 Венцель, Карл Фридрих (1740—1793) — немецкий химик и металлург.
 Венцель, Кирстен (род. 1961) — рулевая из ГДР (академическая гребля).
 Венцель, Кристине (род. 1981) — немецкий стрелок.
 Венцель, Петер (род. 1952) — немецкий тяжелоатлет.
 Венцель, Петра (род. 1961) — лихтенштейнская горнолыжница.
 Венцель, Ханни (род. 1956) — лихтенштейнская горнолыжница.
 Венцель, Хайдмари (род. 1945) — киноактриса ГДР.
 Венцель, Эберхард (1896—1982) — немецкий композитор.
 Венцель, Эрнст Фердинанд (1808—1880) — немецкий пианист и музыкальный педагог.